Alto da Boa Vista (Bayeux)

 Alto da Boa Vista (Rio de Janeiro)
 Alto da Boa Vista (São Paulo)

 Jardim Alto da Boa Vista — Presidente Prudente

Desambiguações de topônimos